Ротарий — мужское имя. Известные носители:
 Ротарий — епископ Страсбурга в 660-х — 670-х годах
 Ротарий — епископ Кура (879—887)